Фелло:

 Фелло Стар — гвинейский футбольный клуб из города Лабе.

 Фелло () — изредка употребляющееся и в русском языке слово, означающее высокую степень членства в научном сообществе (действительный или почётный член) либо определённую ступень в иерархии преподавателей в традиционной британской образовательной системе.